Таманьи́ни Мануэ́л Го́миш Бати́шта (; род. 20 ноября 1949, Леса-да-Палмейра), более известный как Таманьи́ни Нене́ () или просто Нене́ — португальский футболист, нападающий. Всю карьеру провёл в португальском клубе «Бенфика». Сейчас работает в структуре клуба, тренируя детские команды.

Карьера 
Начал карьеру в мозамбикском футбольном клубе Ферровиариу да Наманга в 1965 году, и уже на следующий год он перебрался в молодёжную команду Бенфики. В сезоне 1968/1969 он дебютировал за основную команду. В составе Бенфики за более чем 20 лет провёл 422 матча, что является рекордом клуба, и забил 263 гола. В международных турнирах отличился 28 раз в 75 играх. Завершил карьеру в 1986 году в возрасте 37 лет. В настоящее время является одной из легенд лиссабонского клуба, выиграв 11 национальных чемпионатов.

Международная карьера 
За национальную сборную Нене провёл 66 матчей, забив 22 мяча. Является восьмым по результативности игроком сборной Португалии за всю историю. Дебютировал 21 апреля 1971 года против сборной Шотландии. Первый гол забил 29 марта 1974 года в ворота сборной Кипра. На чемпионат Европы 1984 в матче против Румынии забил победный мяч и стал самым возрастным игроком, забивавшим на финальной стадии чемпионатов Европы, в возрасте 34 лет и 213 дней. Его рекорд был побит лишь 24 года спустя австрийским футболистом Ивицей Вастичем.

Голы Нене за сборную Португалии

Достижения 
Командные достижения

 Бенфика (Лиссабон)
 Чемпион Португалии (11): 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/1973, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1982/83, 1983/84
 Обладатель Кубка Португалии (8): 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1979/80, 1980/81, 1982/83, 1984/85, 1985/86
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 1980, 1985
 Финалист Кубка УЕФА: 1982/83

 Сборная Португалии
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1984

Личные достижения

 Лучший бомбардир чемпионата Португалии (2): 1980/81, 1983/84
 Футболист года в Португалии: 1971
 Рекордсмен «Бенфики» по количеству официальных матчей: 576 матчей

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ronaldofan.net
 Профиль на c-14.football-players.on-planet.com
 Профиль на footballplayers.ru

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон